Всемирная эстафета олимпийского огня () проводилась перед олимпиадами 2004 и 2008 годов. Олимпийский огонь доставляют на все континенты. Ни одна олимпиада, начиная с 1936 года, не проходит без эстафеты. Олимпийский огонь — один из символов Олимпийских игр. Его зажигают в городе проведения игр во время их открытия и он горит непрерывно до их окончания

Ритуал зажжения священного огня происходит от древних греков и был возобновлен де Кубертеном в 1912 году. Факел зажигают в Олимпии направленным пучком солнечных лучей, образованных вогнутым зеркалом.

Олимпийский огонь символизирует чистоту, попытку совершенствования и борьбу за победу, а также мир и дружбу.

Традиция зажигать огонь на стадионах была начата в 1928 году (на зимних Играх — в 1952 году). Эстафета с горящим факелом впервые была введена в 1936 году по инициативе  Карла Дима. Олимпийский факел доставляется на главный стадион Игр во время церемонии открытия, где с помощью факела зажигается огонь в специальной чаше на стадионе. Олимпийский огонь горит до закрытия Олимпиады.

Обычно зажжение огня доверяют известному человеку, чаще всего спортсмену, хотя бывают и исключения. Считается большой честью быть избранным для проведения этой церемонии.

2004

2008 

Российский этап Всемирной эстафеты олимпийского огня перед летней Олимпиадой в Пекине прошёл в Санкт-Петербурге 4 апреля. В этапе приняли участие 80 факелоносцев.

Среди участников были такие известные люди, как:
 Дроздов, Николай Николаевич — известный российский телеведущий
 Аршавин, Андрей Сергеевич — известный российский футболист, капитан Национальной сборной России по футболу
 Игорь Честин — директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы
 Терешкова, Валентина Владимировна — первая женщина-космонавт
 Тягачёв, Леонид Васильевич — экс-глава российского олимпийского комитета
 Греф, Герман Оскарович — президент и председатель правления Сберегательного банка Российской Федерации
 Костин, Андрей Леонидович — российский банкир, президент—председатель правления ОАО Банк ВТБ
 Меламед, Леонид Борисович — российский бизнесмен
 Ягудин, Алексей Константинович — заслуженный мастер спорта России
 Плющенко, Евгений Викторович — заслуженный мастер спорта России
 Сихарулидзе, Антон Тариэльевич — заслуженный мастер спорта России
 Москвина, Тамара Николаевна — тренер по фигурному катанию на коньках
 Фрейндлих, Алиса Бруновна — народная артистка СССР
 Чичваркин, Евгений Александрович — российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть»
 Попов, Александр Владимирович — 4-кратный олимпийский чемпион по плаванию
 Карлин, Лев Николаевич — ректор Российского государственного гидрометеорологического университета
 Роберт Сван — знаменитый путешественник
 Друзь, Александр Абрамович — магистр игры «Что? Где? Когда?»

2012

2014

2016

2020

См. также 

 Олимпийский огонь
 Олимпийская символика

Примечания 

 (файл меток KMZ для Google Earth)

Олимпийские игры
Олимпийская символика
Списки:Олимпийские игры
Наука в Германии
Эстафета огня
Олимпийский огонь